

W Polsce 
 Kowale − część miasta Gdańsk
 Kowale − część miasta Wrocław
 Kowale − wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie
 Kowale − wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Kowale – część wsi Stryszawa woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Kowale – część wsi Ząb w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Poronin
 Kowale − wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo
 Kowale − wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Praszka
 Kowale – przysiółek wsi Jeżowe w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jeżowe
 Kowale – przysiółek wsi Dobcza w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Adamówka
 Kowale – część wsi Kamień woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Kamień
 Kowale − wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Suraż
 Kowale − wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki
 Kowale − wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Kuźnica
 Kowale – przysiółek wsi Grodzisko woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Rzeczenica
 Kowale − wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Kolbudy
 Kowale – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 Kowale – część wsi Chwaszczyno woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo
 Kowale − wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty
 Kowale – część wsi Rybarzowice woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Buczkowice
 Kowale – część wsi Wieszczęta woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica
 Kowale − wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Skoczów
 Kowale − kolonia w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Konopiska
 Kowale – część wsi Otola woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Kowale – część wsi Wieprz woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Radziechowy-Wieprz
 Kowale – część wsi Jeżowiec woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
 Kowale − osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno
 Kowale – część wsi Maże woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo
 Kowale – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna
 Kowale – przysiółek osady Podlipce woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Węgorzyno
 Kowale – gromada w powiecie trzebnickim
 Kowale – gromada w powiecie wieluńskim

Miejscowości na Białorusi 
 Kowale – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie Nowosiółki
 Kowale – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Brzostowica
 Kowale – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Brzostowica Mała
 Kowale – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Ejsymonty Wielkie
 Kowale – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Kowale – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie słonimskim
 Kowale – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłocki, w sielsowiecie Porozów
 Kowale – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłocki, w sielsowiecie Świsłocz
 Kowale – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Wołpa
 Kowale – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda
 Kowale – dawna leśniczówka w  obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda
Kowale – dawny majątek w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda
Kowale – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Obrub
 Kowale – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kozłowszczyzna
 Kowale – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki
Kowale – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody
 Kowale – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki

Miejscowości na Litwie 
 Kowale − wieś w gminie Dziewieniszki i gminie rejonowej Soleczniki na Litwie

Miejscowość na Ukrainie 
 Kowale − wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego Ukrainy
 Kowale – wieś w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego

Kolej 
 Kowale – nieczynny wąskotorowy przystanek kolejowy w Kowalach, w województwie opolskim
 Kowale – przystanek kolejowy w miejscowości Kowale, w rejonie lachowickim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi
 Kowale – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Czarne Kowale, w rejonie orańskim, w okręgu wileńskim, na Litwie

Zoologia 
 Kowale – podrodzina ptaków z rodziny tęgosterowatych.

Zobacz też 
 Kowale Księże, Kowale Oleckie, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie-Kolonia
 Kowal, Kowala, Kowalczyki, Kowalewko, Kowalewo, Kowalki, Kowalowa, Kowalów, Kowalówka, Kowalszczyzna